Porte d'Ivry (porte), toegangspoort (porte) in Parijs
 Porte d'Ivry (metrostation), metrostation in Parijs